A 2008–2009-es bolgár labdarúgó-bajnokság első osztálya (bolgár nyelven: „А” Професионална футболна група, magyar átírásban: „A” Profeszionalna Futbolna Grupa, röviden: „A” PFG) 16 csapat részvételével 2008. augusztus 9-én rajtolt. A bajnoki címvédő a PFK CSZKA Szófia volt, de az idény végén a városi rivális PFK Levszki Szófia ünnepelhetett bajnoki címet, története során huszonhatodik alkalommal. Kiesett a PFK Vihren Szandanszki, a PFK Spartak Várna és a PFK Belaszica Petrics.

Kieső és feljutó csapatok 
A másodosztályból feljutó csapatok
 Minyor Pernik: a másodosztály nyugati csoportjának győztese;
 OFK Szliven 2000: a másodosztály keleti csoportjának győztese;
 Lokomotiv Mezdra: a másodosztályú rájátszás győztese.

A másodosztályba kieső csapatok
 Vidima-Rakovszki Szevlievo
 Marek Dupnica
 Beroe Sztara Zagora

Csapatok

Az állás

Kereszttáblázat

A góllövőlista élmezőnye 
2008. november 3-i állapotnak megfelelően, a Bolgár Professzionális Labdarúgóliga hivatalos oldalának adatai alapján.

További információk 
 A Bolgár Professzionális Labdarúgóliga hivatalos oldala 

Bolgár labdarúgó-bajnokságok
Bolgar 1